

Astronomia
 19727 Allen – asteroide del sistema solare
 4125 Lew Allen – asteroide del sistema solare
 48643 Allen-Beach – asteroide del sistema solare
 Fasce di van Allen – toro di particelle cariche trattenute dal campo magnetico terrestre

Aziende
 Allen & Unwin – casa editrice e distributrice australiana
 Allen Bradley – azienda statunitense

Fumetti
 Barry Allen – personaggio creato da Gardner Fox, Robert Kanigher e Carmine Infantino
 Allen – opera fumettistica di Leo Ortolani edita nel 2012.

Geografia
 Argentina
 Allen – municipalità della provincia di Río Negro
 Filippine
 Allen – municipalità della Provincia di Northern Samar
 Irlanda
 Allen – villaggio di Kildare
 Bog of Allen – palude di torba situata nell'Irlanda centrale
 Lough Allen (Loch Aillionn) – lago
 Stati Uniti d'America
 Allen –  census-designated place della Contea di Bennett, Dakota del Sud
 Allen – città della Contea di Lyon, Kansas
 Allen – città della Contea di Floyd, Kentucky
 Allen – villaggio della Contea di Hillsdale, Michigan
 Allen – township della Contea di Hillsdale, Michigan
 Allen – villaggio della Contea di Dixon, Nebraska
 Allen – città della Contea di Allegany, New York
 Allen – città della Contea di Pontotoc, Oklahoma
 Allen – township della Contea di Northampton, Pennsylvania
 Allen – città della Contea di Collin, Texas

Musica
 Barbara Allen – ballata tradizionale di antica origine scozzese

Onomastica
 Allen – variante inglese del nome proprio di persona Alano

Persone

Allen

Allén 
Sture Allén – linguista svedese

Pagine correlate
 Allan

Altri progetti